The Rhinns kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 The Rhins, halvö, Skottland, 
 Na Roinn Ìleach, halvö, Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar